

Geografia

Quintanilla de Arriba – comune della provincia di Valladolid
Quintanilla de la Mata – comune della provincia di Burgos
Quintanilla de Onésimo – comune della provincia di Valladolid
Quintanilla de Onsoña – comune della provincia di Palencia
Quintanilla de Trigueros – comune della provincia di Valladolid
Quintanilla de Urz – comune della provincia di Zamora
Quintanilla del Agua y Tordueles – comune della provincia di Burgos
Quintanilla del Coco – comune della provincia di Burgos
Quintanilla del Molar – comune della provincia di Valladolid
Quintanilla del Monte – comune della provincia di Zamora
Quintanilla del Olmo – comune della provincia di Zamora
Quintanilla San García – comune della provincia di Burgos
Quintanilla Vivar – comune della provincia di Burgos

Persone
Eliseo Quintanilla – calciatore salvadoregno
Fernando Quintanilla – ex calciatore spagnolo
José Quintanilla – calciatore salvadoregno
Selena Quintanilla, meglio conosciuta come Selena – cantante statunitense